Ubaíra kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ubaíra (ort), Bahia, 
 Ubaíra (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar